Die 64 Distrikte von Bangladesch sind administrativ den acht nationalen Divisionen untergeordnet. Die Distrikte werden auf Bengalisch Jela genannt. Dennoch wird auch die englische Bezeichnung Zila oder Zilla benutzt.

Die Distrikte sind abermals unterteilt in so genannte Upazilas. Zumeist ist die Distrikthauptstadt der Namensgeber des jeweiligen Distrikts.

Einzelnachweise 

!